La Coordination des services de sécurité (CSS) est l'organe, en Algérie, chargé de coordonner les services de sécurité, à savoir les trois des anciennes directions du Département du renseignement et de la sécurité (DRS) devenues directions générales à la dissolution de ce dernier en 2016 : la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), la Direction générale de la Documentation et de la Sécurité extérieure (DGDSE) et la Direction générale du Renseignement technique (DGRT).

Histoire

Rattachement du DRS 
Abdelaziz Bouteflika signe un décret présidentiel le 27 octobre 2015 qui finalise le rattachement du Département du renseignement et de la sécurité à la présidence de la République.

Création de Coordination des services de sécurité

Organisation 
La structure est rattachée au ministère de la Défense nationale en avril 2019 après la démission de Bouteflika.

Dirigeants

Au niveau du CSS 
 Général Bachir Tartag de janvier 2016 à avril 2019
 Général Mohamed Kaïdi (depuis mai 2019) ou, selon une autre source, le général Mohamed-Youcef Bouzit

Au niveau de la  Direction générale de la Documentation et de la Sécurité extérieure (DGDSE) 
 Général Mohamed-Youcef Bouzit (septembre 2013 - mars 2019) ;
 Général-major Abdelhamid Bendaoud, dit Ali (mars 2019- avril 2019) ;
 Colonel Kamel-Eddine Remili (février 2019 - 16 avril 2020) ;
 Général Mohamed-Youcef Bouzit (16 avril 2020 - 20 janvier 2021) ;
 Général-major Nour-Eddine Makri (20 janvier 2021 - 15 mai 2022) ;
 Général-major Djamel Kehal Medjdoub (15 mai 2022 - 13 juillet 2022) ;
 Général-major Abdelghani Rachedi (20 juillet 2022 - septembre 2022) ;
 Général-Major M'henna Djebar (depuis septembre 2022).

Au niveau de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) 
 Général Wassini Bouazza (- avril 2020), placé sous mandat de dépôt en avril 2020, condamné à  huit ans de prison le 23 juin 2020 pour  puis à quinze ans de prison le 30 mars 2021 pour  ;
 Général Abdelghani Rachedi (avril 2020 - 13 juillet 2022) ;
 Général-major Djamel Kehal Medjdoub (depuis le 20 juillet 2022).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Département du renseignement et de la sécurité
 Sécurité militaire

Service de renseignement algérien
Défense et sécurité en Algérie